zagadnienia związane z łupieżem:
 łupież (historycznie pityriasis capitis)
 łupież różowy Giberta
 łupież pstry
 łupież czerwony mieszkowy
 Pityriasis (rodzaj ptaków) – rodzaj ptaków z rodziny Pityriaseidae